Rhagiini é uma tribo de cerambicídeos da subfamília Lepturinae.

Gêneros
 Acmaeops LeConte, 1850
 Akimerus Audinet-Serville, 1835
 Anisorus Mulsant, 1863
 Anthophylax LeConte, 1850
 Blosyropus Redtenbacher, 1868
 Brachyta Fairmaire, 1864
 Comacmaeops Linsley & Chemsak, 1972
 Cortodera Mulsant, 1863
 Dinoptera Mulsant, 1863
 Encyclopidonia Vitali, 2009
 Evodinus LeConte, 1850
 Fallacia Mulsant & Rey, 1863
 Gaurotes LeConte, 1850
 Gaurotina Ganglbauer, 1889
 Grammoptera Audinet-Serville, 1835
 Heffernia Vives, 2001
 Lemula Bates, 1884
 Macropidonia Pic, 1902
 Metacmaeops Linsley & Chemsak, 1972
 Neanthophylax Linsley & Chemsak, 1972
 Neoencyclops Matsushita & Tamanuki, 1940
 Pachyta Dejean, 1821
 Pachytella Heyrovský, 1969
 Paktoxotus Holzschuh, 1974
 Pidonia Mulsant, 1863
 Piodes LeConte, 1850
 Pseudodinoptera Pic, 1897
 Pseudogaurotina Plavilstshikov, 1958
 Pseudosieversia Pic, 1902
 Rhagium Fabricius, 1775
 Rhondia Gahan, 1906
 Stenocorus Geoffroy, 1762
 Taiwanocarilia Hayashi, 1983
 Toxotinus Bates, 1884
 Trichosieversia Vitali, 2009
 Xenophyrama Bates, 1884

 
Tribos de cerambicídeos